On the Run – frase idiomatica che nella lingua inglese viene spesso usata per descrivere un fuggitivo, una persona sfuggita alla custodia cautelare.

On the Run può riferirsi inoltre a:

Cinema 
 On the Run – film del 1958 diretto da Ernest Morris
 On the Run – film del 1982 diretto da Mende Brown
 On the Run (Mong Ming Yuen Yeung) – film del 1988 diretto da Alfred Cheung
 On the Run – film del 1999 diretto da Bruno de Almeida

Letteratura 
 On the Run – romanzo per ragazzi di Nina Bawden (1964)
 On the Run – serie di libri per ragazzi di Gordon Korman (2005-2006)
 On the Run – libro autobiografico di Philip Agee
 On the Run – libro della collana statunitense Sweet Valley High
 On the Run – libro della collana statunitense Left Behind: The Kids
 On the Run: Fugitive Life in an American City – saggio della sociologa Alice Goffman (2014)

Musica 
 On the Run – singolo di Falco del 1981
 On the Run – album di Jon Gibson del 1986
 On the Run – singolo di Kool G Rap e DJ Polo del 1992
 On the Run – album di Jason Hartman del 2009
On the Run – tournée di Paul McCartney del 2011
 On the Run – album dei Children 18:3 del 2012
 On the Run, Live at the Velvet Lounge – album di Fred Anderson del 2001
 On the Run! – album di Jay Chou del 2007
 On the Run Tour – tournée dei Carters del 2014
 On the Run II Tour – tournée del 2018 dei Carters
 On the Rvn – EP di Young Thug del 2018

Televisione

Programmi 
 On the Run – programma televisivo trasmesso da Discovery Channel

Episodi 
 Vagabondi (On the Run) – episodio della prima stagione della serie Steven Universe, che contiene anche il brano musicale omonimo, On the Run
 On the Run – episodio della prima stagione della serie Animorphs
 La ribellione (On the Run) – episodio della terza stagione (e ultimo in assoluto) della serie La donna bionica (The Bionic Woman)

Altro 
 On the Run – catena internazionale di supermercati della ExxonMobil
 On the run – in finanza, la scadenza più recente (e quindi con maggiore liquidità) di un contratto